Alta Moda steht für:

 Alta Moda (Mode), die Haute Couture in Italien
 AltaModa, eine römische Modenschau, siehe AltaRoma
 Alta Moda (Band), eine kanadische Band